Canandaigua – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario
 Canandaigua (ang. Canandaigua Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario
 Canandaigua Lake – jezioro w Stanach Zjednoczonych